Die Verbandsliga Mittelrhein 1956/57 war die 1. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1956 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Stolberger SV wurde Mittelrheinmeister, verblieb aber in der Liga, da er sich in der Aufstiegsrunde zur II. Division West 1957/58 nicht durchsetzen konnte. Der SC Fortuna Köln und der Kohlscheider BC stiegen in die Landesliga Mittelrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1957/58 der SV Baesweiler 09 und der Bonner FV auf. Der SC Rapid Köln fusionierte am Ende der Saison mit Preußen Dellbrück zum SC Viktoria Köln.

Abschlusstabelle  

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1956/57 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1956/57
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein